William Romaine ist der Name folgender Personen:

* William Romaine (Geistlicher) (1714–1795), englischer Geistlicher und Autor 
 William Romaine (Pokerspieler), US-amerikanischer Pokerspieler
 William Govett Romaine (1815–1893), englischer Rechtsanwalt, Beamter und Kolonialverwalter